Billings Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Billings Lake (Colorado)
 Billings Lake (Connecticut)
 Billings Lake (Illinois)
 Billings Lake (Michigan)
 Billings Lake (North Dakota)